Соревнования в плавании на 100 метров вольным стилем (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2011 проводились в Бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» в Шанхае, 28 и 29 июля 2011 года.

Отборочные заплывы начались 28 июля в 9:00 по местному времени (UTC+8). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:02, а финал — 29 июля в 18:02.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты 

100 м, волный стиль, женщины